G8 – grupa 8 najbardziej wpływowych państw świata (1997–2014)
 G8 (HK 21) – niemiecki uniwersalny karabin maszynowy
 G 8 – niemiecki niszczyciel z okresu I wojny światowej
 G8 – niemiecka seria lokomotyw parowych (seria PKP Tp3)
 G8¹ – niemiecka seria lokomotyw parowych (seria PKP Tp4)
 G8² – niemiecka seria lokomotyw parowych (seria PKP Tr6)
 Pontiac G8 – samochód